Фельтен — фамилия и топоним.

 Известные носители
 
 Фельтен, Карл (Faelten; 1846—1925) — немецко-американский пианист и музыкальный педагог.
 Фельтен, Морис (1883—1975) — французский кардинал.
 Фельтен, Юрий Матвеевич (Veldten; 1730—1801) — русский архитектор, немецкого происхождения.
 Топоним
 Фельтен (Velten) — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Фельтен (Felletin) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Фельтен — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.